ФПУ — аббревиатура, может означать:
 ФПУ — форсированный подпорный уровень
 ФПУ — федерация профсоюзов Украины